Sergueï Leontievitch Vostrikov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Samara en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière 
En 1980, il commence sa carrière avec le Torpedo Togliatti. Le Torpedo remporte le second échelon en 1986. Il a évolué dans le championnat d'URSS avant de partie en Italie. Avec le HC Bolzano, il décroche la Série A 1995, 1996, 1997, 1998, ainsi que l'Alpenliga 1994, la Ligue Adriatique 1995 et la Coupe des ligues européennes 1995. En 1999, il signe au Augsburger Panther dans la DEL. Il met un terme à sa carrière en 2004 après une saison avec le Molot Prikamie Perm. Durant sa carrière, il a souvent joué aux côtés de son compatriote Igor Maslennikov.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
1992 : nommé dans la meilleure ligne (Oleg Petrov - Igor Tchibirev - Sergueï Vostrikov).
Serie A
1997 : termine meilleur pointeur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1980-1981|| Torpedo Togliatti || Vyschaïa Liga || 9|| 2|| 1|| 3|| 0|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Torpedo Togliatti || Vyschaïa Liga || 48|| 14|| 8|| 22|| 18|| || || || || 
|- 
| 1982-1983|| Torpedo Togliatti || Vyschaïa Liga || 68|| 25|| 11|| 36|| 12|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| Torpedo Togliatti || Vyschaïa Liga|| 49|| 29|| 11|| 40|| 44|| || || || || 
|- 
| 1985-1986|| Torpedo Togliatti || Vyschaïa Liga|| 64|| 28|| 20|| 48|| 56|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Torpedo Togliatti || Vyschaïa Liga|| 53|| 24|| 15|| 39|| 55|| || || || || 
|- 
| 1987-1988|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 44|| 15|| 8|| 23|| 22|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Khimik Voskressensk|| URSS || 44|| 13|| 10|| 23|| 24|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Khimik Voskressensk|| URSS || 44|| 12|| 11|| 23|| 14|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| CSKA Moscou|| URSS || 44|| 8|| 8|| 16|| 14|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| CSKA Moscou|| MHL || 36|| 20|| 11|| 31|| 20|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| HC Bolzano|| Serie A|| 24|| 22|| 26|| 48|| 29|| || || || || 
|- 
| 1993-1994|| HC Bolzano|| Serie A|| 29|| 31|| 33|| 64|| 67|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| HC Bolzano|| Serie A|| 43|| 49|| 40|| 89|| 61|| || || || || 
|- 
| 1995-1996|| HC Bolzano|| Serie A|| 32|| 37|| 39|| 76|| 16|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| HC Bolzano|| Serie A|| 43|| 26|| 35|| 61|| 99|| || || || || 
|- 
| 1998-1999|| HC Bolzano|| Serie A|| 24|| 19|| 26|| 45|| 48|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HC Bolzano|| Alpenliga|| 28|| 28|| 24|| 51|| 61|| || || || || 
|- 
| 1999-2000|| Augsburger Panther|| DEL|| 51|| 36|| 30|| 66|| 32|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2000-2001|| Augsburger Panther|| DEL || 56|| 32|| 46|| 78|| 124|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 2001-2002|| Augsburger Panther|| DEL || 38|| 7|| 20|| 27|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2002-2003|| Augsburger Panther|| DEL|| 46|| 10|| 13|| 23|| 41|| --|| --|| --|| --|| -
|-
| 2003-2004|| Molot Prikamie Perm || Vyschaïa Liga|| 35|| 6|| 11|| 17|| 20|| || || || ||

Références 

Naissance à Kouïbychev (Samara)
Naissance en janvier 1964
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du HC Bolzano
Attaquant de hockey sur glace